La Guillotière, quartier de la ville française de Lyon, dans le Rhône ;
 La Guillotière, hameau de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.